Недайводский сельский совет () — входит в состав
Криворожского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Недайвода.

Населённые пункты совета 
 
 с. Недайвода 
 с. Заря 
 с. Терноватка

Примечания

Ссылки 
 Недайводский сельский совет

Недайвода